

Persone
 Eluana Englaro – donna italiana che ha vissuto in stato vegetativo per 17 anni, fino alla morte naturale per disidratazione sopraggiunta a seguito dell'interruzione della nutrizione artificiale
 Ermanno Englaro – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Robert Englaro – calciatore sloveno di origini italiane

Altro
 Castel Englaro – castello medievale che si trova nella frazione di San Michele del comune di Appiano sulla Strada del vino in Alto Adige